Аксарайская:

 Аксарайская — узловая железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги.
 Аксарайская II — железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги.